Umgelter bezeichnet
 einen Beamten, der Ungeld (auch als Umgeld bezeichnet) eintreibt

Umgelter ist Familienname folgender Personen:
 Fritz Umgelter (1922–1981), deutscher Film- und Fernsehregisseur
 Hermann Umgelter (1891–1962) deutscher Maler 
 Karl Umgelter (1907–1941), deutscher Hammerwerfer und Sportfunktionär